Het koninkrijk Bhutan heeft twee ridderorden ingesteld:
 De Orde van Druk Jong Thuksey 
 De Koninklijke Orde